Glätteisen steht für:
 Bügeleisen
 Gerät zur Haarglättung

Siehe auch: